Final Fantasy CC steht für:

 Final Fantasy Crystal Chronicles
 Crisis Core: Final Fantasy VII